Сульфид вольфрама — неорганическое соединение, соль металла вольфрама и сероводородной кислоты:

 Сульфид вольфрама(IV) 
 Сульфид вольфрама(VI)